Wilberg bezeichnet:

 Wilberg (Horn-Bad Meinberg), Ortsteil von Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Burgstelle Wildberg, eine abgegangene einer Höhenburg bei Russikon im Kanton Zürich, Schweiz

Wilberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wilberg (1905–1992), österreichischer Politiker
 Christian Wilberg (1839–1882), deutscher Maler
 Ernst Wilberg (1864–1921), preußischer Generalmajor
 Johann Friedrich Wilhelm Wilberg (1766–1846), deutscher Pädagoge
 Friedrich Wilhelm Wilberg (1798–1852), deutscher Philologe und Pädagoge 
 Helmuth Wilberg (1880–1941), deutscher General der Flieger
 Mack Wilberg (* 1955), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Chorleiter; seit 2008 Musikdirektor des Tabernakelchores in Salt Lake City
 Max Wilberg (1869–1934), deutscher Pädagoge, Historiker, Numismatiker, Heimatkundler und Genealoge
 Peter Vignau-Wilberg (* 1935), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Sverre Wilberg (1929–1996), norwegischer Film- und Theaterschauspieler
 Wilhelm Wilberg (1872–1956), deutscher, später österreichischer Architekt und Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Kloster Wilberghaus Würzburg
 Willberg
 Vilberg